Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 2021 de l'Open d'Australie qui est disputé du 10 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des paires suivantes : Amanda Anisimova et Markéta Vondroušová, Tímea Babos et Kristina Mladenovic (tenantes du titre), Mona Barthel et Anna-Lena Friedsam, Alizé Cornet et Heather Watson, Han Xinyun et Zhu Lin, Vera Lapko et Dayana Yastremska, Magda Linette et Bernarda Pera, et Květa Peschke et Rosalie van der Hoek.

Pendant le tournoi

Lauréates 
Elise Mertens et Aryna Sabalenka remportent leur  titre du Grand Chelem ensemble en s'imposant en finale contre Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline, leur  ensemble.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 

2021
Tennis en Australie en 2021
Australie Double dames
Tennis en février 2021